Lancashire steht für:
 Lancashire, Grafschaft im Nordwesten Englands
 Lancashire (Käse), fester Kuhmilchkäse aus England
 Lancashire (Kanarienvogel), englische Positurrasse der Kanarienvögel

Lancashire ist der Familienname folgender Personen:
 Oswald Lancashire (1857–1934), englischer Cricket- und Fußballspieler
 Sarah Lancashire (* 1964), britische Schauspielerin